Рассошка — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Рассошка — деревня в Брасовском районе Брянской области.
 Рассошка — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.

Реки 
 Рассошка (приток Шиворони) — в Тульской области.
 Рассошка (приток Усолки) — в Пермском крае.
 Рассошка (приток Лимпеи) — в Иркутской области.